Дубупис:
 Дубупис (приток Дарбы) — малая река в Литве, левый приток Дарбы.
 Дубупис (приток Квисте) — малая река в Литве, левый приток .